La classificazione APG III (Angiosperm Phylogeny Group III) è la terza versione di classificazione scientifica delle piante angiosperme, basata in gran parte sulla filogenetica molecolare, pubblicata nel 2009 dall'Angiosperm Phylogeny Group.

Classificazione 
Legenda:

*= nuovo posto della famiglia;

† = nuovo ordine trovato;

§ = nuova circoscrizione della famiglia descritta nel testo;

$ = famiglie che rappresentano la più ampia circoscrizione di opzioni nell'APG II;

$$ = famiglie che erano in parentesi quadre nell'APG II.

Angiospermae 

  Amborellales Melikyan, A.V.Bobrov & Zaytzeva
 Amborellaceae Pichon
 † Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J.Presl
 $$ Cabombaceae Rich. ex A.Rich.
 *Hydatellaceae U.Hamann
 $$ Nymphaeaceae Salisb.
 Austrobaileyales Takht. ex Reveal
 Austrobaileyaceae Croizat
 $ Schisandraceae Blume (che include Illiciaceae A.C.Sm.)
 Trimeniaceae L.S.Gibbs
 † Chloranthales R.Br.
 Chloranthaceae R.Br. ex Sims

Magnoliidae 

 Canellales Cronquist
 Canellaceae Mart.
 Winteraceae R.Br. ex Lindl.
 Piperales Bercht. & J.Presl
 Aristolochiaceae Juss.
 Hydnoraceae C.Agardh
 Lactoridaceae Engl.
 Piperaceae Giseke
 Saururaceae F.Voigt
 Laurales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Atherospermataceae R.Br.
 Calycanthaceae Lindl.
 Gomortegaceae Reiche
 Hernandiaceae Blume
 Lauraceae Juss.
 Monimiaceae Juss.
 Siparunaceae Schodde
 Magnoliales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Annonaceae Juss.
 Degeneriaceae I.W.Bailey & A.C.Sm.
 Eupomatiaceae Orb.
 Himantandraceae Diels
 Magnoliaceae Juss.
 Myristicaceae R.Br.

Monocotiledoni 

 Acorales Link
 Acoraceae Martinov
 Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 § Alismataceae Vent. (che include Limnocharitaceae Takht. ex Cronquist)
 Aponogetonaceae Planch.
 Araceae Juss.
 Butomaceae Mirb.
 Cymodoceaceae Vines
 Hydrocharitaceae Juss.
 Juncaginaceae Rich.
 Posidoniaceae Vines
 Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl
 Ruppiaceae Horan.
 Scheuchzeriaceae F.Rudolphi
 Tofieldiaceae Takht.
 Zosteraceae Dumort.
 † Petrosaviales Takht.
 Petrosaviaceae Hutch.
 Dioscoreales R.Br.
 Burmanniaceae Blume
 Dioscoreaceae R.Br.
 Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon
 Pandanales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Cyclanthaceae Poit. ex A.Rich.
 Pandanaceae R.Br.
 Stemonaceae Caruel
 Triuridaceae Gardner
 Velloziaceae J.Agardh
 Liliales Perleb
 § Alstroemeriaceae Dumort. (che include Luzuriagaceae Lotsy)
 Campynemataceae Dumort.
 Colchicaceae DC.
 Corsiaceae Becc.
 Liliaceae Juss.
 Melanthiaceae Batsch ex Borkh.
 * Petermanniaceae Hutch.
 Philesiaceae Dumort.
 Ripogonaceae Conran & Clifford
 Smilacaceae Vent.
 Asparagales Link
 $ Amaryllidaceae J.St.-Hil. (che include Agapanthaceae F.Voigt, Alliaceae Borkh.)
 $ Asparagaceae Juss. (che include Agavaceae Dumort., Aphyllanthaceae Burnett, Hesperocallidaceae Traub, Hyacinthaceae Batsch ex Borkh., Laxmanniaceae Bubani, Ruscaceae M.Roem., Themidaceae Salisb.)
 Asteliaceae Dumort.
 Blandfordiaceae R.Dahlgren & Clifford
 Boryaceae M.W.Chase, Rudall & Conran
 Doryanthaceae R.Dahlgren & Clifford
 Hypoxidaceae R.Br.
 Iridaceae Juss.
 Ixioliriaceae Nakai
 Lanariaceae R.Dahlgren & A.E.van Wyk
 Orchidaceae Juss.
 Tecophilaeaceae Leyb.
 $ Xanthorrhoeaceae Dumort. (che include Asphodelaceae Juss. e Hemerocallidaceae R.Br.)
 Xeronemataceae M.W.Chase, Rudall & M.F.Fay

Commelinidae 

 Dasypogonaceae Dumort.
 Arecales Bromhead
 Arecaceae Bercht. & J.Presl
 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl
 Commelinaceae Mirb.
 Haemodoraceae R.Br.
 Hanguanaceae Airy Shaw
 Philydraceae Link
 Pontederiaceae Kunth
 Poales Small
 Anarthriaceae D.F.Cutler & Airy Shaw
 Bromeliaceae Juss.
 Centrolepidaceae Endl.
 Cyperaceae Juss.
 Ecdeiocoleaceae D.F.Cutler & Airy Shaw
 Eriocaulaceae Martinov
 Flagellariaceae Dumort.
 Joinvilleaceae Toml. & A.C.Sm.
 Juncaceae Juss.
 Mayacaceae Kunth
 Poaceae Barnhart
 Rapateaceae Dumort.
 Restionaceae R.Br.
 Thurniaceae Engl.
 § Typhaceae Juss. (che includeSparganiaceae Hanin)
 Xyridaceae C.Agardh
 Zingiberales Griseb.
 Cannaceae Juss.
 Costaceae Nakai
 Heliconiaceae Vines
 Lowiaceae Ridl.
 Marantaceae R.Br.
 Musaceae Juss.
 Strelitziaceae Hutch.
 Zingiberaceae Martinov

Probabili affini alle eudicotiledoni 

 Ceratophyllales Link
 Ceratophyllaceae Gray

Eudicotiledoni 

 Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Berberidaceae Juss.
 $ Circaeasteraceae Hutch. (che include Kingdoniaceae Airy Shaw)
 Eupteleaceae K.Wilh.
 Lardizabalaceae R.Br.
 Menispermaceae Juss.
 $ Papaveraceae Juss. (che include Fumariaceae Marquis, Pteridophyllaceae Nakai ex Reveal & Hoogland)
 Ranunculaceae Juss.
 Sabiaceae Blume
 Proteales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Nelumbonaceae A.Rich.
 $$ Platanaceae T.Lestib.
 $$ Proteaceae Juss.
 † Trochodendrales Takht. ex Cronquist
 $ Trochodendraceae Eichler (che include Tetracentraceae A.C.Sm.)
 † Buxales Takht. ex Reveal
 $ Buxaceae Dumort. (che include Didymelaceae Leandri)
 * Haptanthaceae C.Nelson

Eucotiledoni basali 

 Gunnerales Takht. ex Reveal
 $$ Gunneraceae Meisn.
 $$ Myrothamnaceae Nied.
 Dilleniaceae Salisb.
 Saxifragales Bercht. & J.Presl
 Altingiaceae Horan.
 Aphanopetalaceae Doweld
 Cercidiphyllaceae Engl.
 Crassulaceae J.St.-Hil.
 Daphniphyllaceae Müll.-Arg.
 Grossulariaceae DC.
 $$ Haloragaceae R.Br.
 Hamamelidaceae R.Br.
 $ Iteaceae J.Agardh (che includePterostemonaceae Small)
 Paeoniaceae Raf.
 $$ Penthoraceae Rydb. ex Britt.
 * § Peridiscaceae Kuhlm. (che includeMedusandraceae Brenan, Soyauxia Oliver)
 Saxifragaceae Juss.
 $$ Tetracarpaeaceae Nakai
 † Berberidopsidales Doweld
 Aextoxicaceae Engl. & Gilg
 Berberidopsidaceae Takht.
 Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 * Balanophoraceae Rich.
 Loranthaceae Juss.
 Misodendraceae J.Agardh
 Santalaceae R.Br.
 Olacaceae R.Br.
 Opiliaceae Valeton
 * Schoepfiaceae Blume
 Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Achatocarpaceae Heimerl
 Aizoaceae Martinov
 Amaranthaceae Juss.
 * Anacampserotaceae Eggli & Nyffeler
 Ancistrocladaceae Planch. ex Walp.
 Asteropeiaceae Takht. ex Reveal & Hoogland
 Barbeuiaceae Nakai
 Basellaceae Raf.
 Cactaceae Juss.
 Caryophyllaceae Juss.
 § Didiereaceae Radlk.
 Dioncophyllaceae Airy Shaw
 Droseraceae Salisb.
 Drosophyllaceae Chrtek, Slavíková & Studnicka
 Frankeniaceae Desv.
 Gisekiaceae Nakai
 Halophytaceae A.Soriano
 * Limeaceae Shipunov ex Reveal
 * Lophiocarpaceae Doweld & Reveal
 § Molluginaceae Bartl.
 * Montiaceae Raf.
 Nepenthaceae Dumort.
 Nyctaginaceae Juss.
 Physenaceae Takht.
 Phytolaccaceae R.Br.
 Plumbaginaceae Juss.
 Polygonaceae Juss.
 § Portulacaceae Juss.
 Rhabdodendraceae Prance
 Sarcobataceae Behnke
 Simmondsiaceae Tiegh.
 Stegnospermataceae Nakai
 * Talinaceae Doweld
 Tamaricaceae Link

Rosidi 

 † Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Vitaceae Juss.

Eurosidi I 

 † Zygophyllales Link
 $$ Krameriaceae Dumort.
 $$ Zygophyllaceae R.Br.
 Celastrales Link
 $ Celastraceae R.Br. (che includeLepuropetalaceae Nakai, Parnassiaceae Martinov, Pottingeriaceae Takht.)
 Lepidobotryaceae J.Léonard
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Brunelliaceae Engl.
 Cephalotaceae Dumort.
 Connaraceae R.Br.
 Cunoniaceae R.Br.
 Elaeocarpaceae Juss. ex DC.
 * Huaceae A.Chev.
 Oxalidaceae R.Br.
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Achariaceae Harms
 Balanopaceae Benth. & Hook.f.
 Bonnetiaceae L.Beauvis. ex Nakai
 * Calophyllaceae J.Agardh
 Caryocaraceae Voigt
 * Centroplacaceae Doweld & Reveal
 $$ Chrysobalanaceae R.Br.
 § Clusiaceae Lindl.
 Ctenolophonaceae Exell & Mendonça
 $$ Dichapetalaceae Baill.
 Elatinaceae Dumort.
 $$ § Erythroxylaceae Kunth (che includeAneulophusBenth.)
 Euphorbiaceae Juss.
 $$ Euphroniaceae Marc.-Berti
 Goupiaceae Miers
 Humiriaceae A.Juss.
 Hypericaceae Juss.
 Irvingiaceae Exell & Mendonça
 Ixonanthaceae Planch. ex Miq.
 Lacistemataceae Mart.
 Linaceae DC. ex Perleb
 Lophopyxidaceae H.Pfeiff.
 Malpighiaceae Juss.
 $ Ochnaceae DC. (che includeMedusagynaceae Engl. & Gilg, Quiinaceae Choisy)
 Pandaceae Engl. & Gilg
 $ Passifloraceae Juss. ex Roussel (che includeMalesherbiaceae D.Don, Turneraceae Kunth ex DC.)
 Phyllanthaceae Martinov
 Picrodendraceae Small
 Podostemaceae Rich. ex Kunth
 Putranjivaceae Meisn.
 * Rafflesiaceae Dumort.
 $$ Rhizophoraceae Pers.
 Salicaceae Mirb.
 $$ Trigoniaceae A.Juss.
 Violaceae Batsch
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Anisophylleaceae Ridl.
 Begoniaceae C.Agardh
 Coriariaceae DC.
 Corynocarpaceae Engl.
 Cucurbitaceae Juss.
 Datiscaceae Dumort.
 Tetramelaceae Airy Shaw
 Fabales Bromhead
 Fabaceae Lindl.
 Polygalaceae Hoffmanns. & Link
 Quillajaceae D.Don
 Surianaceae Arn.
 Fagales Engl.
 Betulaceae Gray
 Casuarinaceae R.Br.
 Fagaceae Dumort.
 § Juglandaceae DC. ex Perleb (che includeRhoipteleaceae Hand.-Mazz.)
 Myricaceae A.Rich. ex Kunth
 Nothofagaceae Kuprian
 Ticodendraceae Gómez-Laur. & L.D.Gómez
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Barbeyaceae Rendle
 Cannabaceae Martinov
 Dirachmaceae Hutch.
 Elaeagnaceae Juss.
 Moraceae Gaudich.
 Rhamnaceae Juss.
 Rosaceae Juss.
 Ulmaceae Mirb.
 Urticaceae Juss.

Eurosidi II 

 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 $ Geraniaceae Juss. (che includeHypseocharitaceae Wedd.)
 $ Melianthaceae Horan. (che includeFrancoaceae A.Juss.)
 § Vivianiaceae Klotzsch (che includeLedocarpaceae Meyen)
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Alzateaceae S.A.Graham
 Combretaceae R.Br.
 Crypteroniaceae A.DC.
 Lythraceae J.St.-Hil.
 $ Melastomataceae Juss. (che includeMemecylaceae DC.)
 § Myrtaceae Juss. (che includeHeteropyxidaceae Engl. & Gilg, Psiloxylaceae Croizat)
 Onagraceae Juss.
 § Penaeaceae Sweet ex Guill. (che includeOliniaceae Arn., Rhynchocalycaceae L.A.S.Johnson & B.G.Briggs)
 Vochysiaceae A.St.-Hil.
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 * Aphloiaceae Takht.
 Crossosomataceae Engl.
 * Geissolomataceae A.DC.
 * Guamatelaceae S.Oh & D.Potter
 Stachyuraceae J.Agardh
 Staphyleaceae Martinov
 * § Strasburgeriaceae Soler. (che includeIxerbaceae Griseb. ex Doweld & Reveal)
 † Picramniales Doweld
 * Picramniaceae Fernando & Quinn
 † Huerteales Doweld
 * Dipentodontaceae Merr.
 * Gerrardinaceae Alford
 Tapisciaceae Takht.
 Brassicales Bromhead
 $ Akaniaceae Stapf (che includeBretschneideraceae Engl. & Gilg)
 Bataceae Mart. ex Perleb
 § Brassicaceae Burnett
 * Capparaceae Juss.
 Caricaceae Dumort.
 * Cleomaceae Bercht. & J.Presl
 Emblingiaceae J.Agardh
 Gyrostemonaceae A.Juss.
 Koeberliniaceae Engl.
 Limnanthaceae R.Br.
 Moringaceae Martinov
 Pentadiplandraceae Hutch. & Dalziel
 Resedaceae Martinov
 Salvadoraceae Lindl.
 Setchellanthaceae Iltis
 Tovariaceae Pax
 Tropaeolaceae Juss. ex DC.
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 $ Bixaceae Kunth (che includeCochlospermaceae Planch., Diegodendraceae Capuron)
 Cistaceae Juss.
 * Cytinaceae A.Rich.
 Dipterocarpaceae Blume
 Malvaceae Juss.
 Muntingiaceae C.Bayer, M.W.Chase & M.F.Fay
 Neuradaceae Kostel.
 Sarcolaenaceae Caruel
 Sphaerosepalaceae Tiegh. ex Bullock
 Thymelaeaceae Juss.
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Anacardiaceae R.Br.
 Biebersteiniaceae Schnizl.
 Burseraceae Kunth
 Kirkiaceae Takht.
 Meliaceae Juss.
 $ Nitrariaceae Lindl. (che includePeganaceae Tiegh. ex Takht., Tetradiclidaceae Takht.)
 Rutaceae Juss.
 Sapindaceae Juss.
 Simaroubaceae DC.

Asteridi 

 Cornales Link.
 Cornaceae Bercht. & J.Presl (incluso Nyssaceae Juss. ex Dumort.)
 Curtisiaceae Takht.
 Grubbiaceae Endl. ex Meisn.
 Hydrangeaceae Dumort.
 Hydrostachyaceae Engl.
 Loasaceae Juss.
 Ericales Bercht. & J.Presl
 Actinidiaceae Engl. & Gilg.
 Balsaminaceae A.Rich.
 Clethraceae Klotzsch
 Cyrillaceae Lindl.
 Diapensiaceae Lindl.
 Ebenaceae Gürke
 Ericaceae Juss.
 Fouquieriaceae DC.
 Lecythidaceae A.Rich.
 Marcgraviaceae Bercht. & J.Presl
 * Mitrastemonaceae Makino
 $ Pentaphylacaceae Engl. (che includeTernstroemiaceae Mirb. ex DC.)
 Polemoniaceae Juss.
 § Primulaceae Batsch ex Borkh. (che includeMaesaceae Anderb., B.Ståhl & Källersjö, Myrsinaceae R.Br., Theophrastaceae G.Don)
 Roridulaceae Martinov
 Sapotaceae Juss.
 Sarraceniaceae Dumort.
 $$ Sladeniaceae Airy Shaw
 Styracaceae DC. & Spreng.
 Symplocaceae Desf.
 $ Tetrameristaceae Hutch. (che includePellicieraceae L.Beauvis.)
 Theaceae Mirb. ex Ker Gawl.

Euasteridi I 

 § * Boraginaceae Juss. (che include Hoplestigmataceae Gilg)
 Vahliaceae Dandy
 Icacinaceae Miers
 Metteniusaceae H.Karst. ex Schnizl.
 Oncothecaceae Kobuski ex Airy Shaw
 Garryales Lindl.
 Eucommiaceae Engl.
 $Garryaceae Lindl. (che include Aucubaceae Bercht. & J.Presl)
 Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Apocynaceae Juss.
 Gelsemiaceae Struwe & V.A.Albert
 Gentianaceae Juss.
 Loganiaceae R.Br. ex Mart.
 Rubiaceae Juss.
 Lamiales Bromhead
 § Acanthaceae Juss.
 Bignoniaceae Juss.
 Byblidaceae Domin
 Calceolariaceae Olmstead
 Carlemanniaceae Airy Shaw
 Gesneriaceae Rich. & Juss.
 Lamiaceae Martinov
 * Linderniaceae Borsch, K.Müll., & Eb.Fisch.
 Lentibulariaceae Rich.
 Martyniaceae Horan.
 Oleaceae Hoffmanns. & Link
 Orobanchaceae Vent.
 Paulowniaceae Nakai
 Pedaliaceae R.Br.
 Phrymaceae Schauer
 § Plantaginaceae Juss.
 Plocospermataceae Hutch.
 Schlegeliaceae Reveal
 Scrophulariaceae Juss.
 Stilbaceae Kunth
 Tetrachondraceae Wettst.
 * Thomandersiaceae Sreem.
 Verbenaceae J.St.-Hil.
 Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Convolvulaceae Juss.
 Hydroleaceae R.Br. ex Edwards
 Montiniaceae Nakai
 Solanaceae Juss.
 Sphenocleaceae T.Baskerv.

Euasteridi II 

 Aquifoliales Senft
 Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl
 §Cardiopteridaceae Blume (che includeLeptaulaceae Tiegh.)
 Helwingiaceae Decne.
 Phyllonomaceae Small
 Stemonuraceae Kårehed
 Asterales Link
 Alseuosmiaceae Airy Shaw
 Argophyllaceae Takht.
 Asteraceae Bercht. & J.Presl
 Calyceraceae R.Br. ex Rich.
 $ Campanulaceae Juss. (che includeLobeliaceae Juss.)
 Goodeniaceae R.Br.
 Menyanthaceae Dumort.
 Pentaphragmataceae J.Agardh
 Phellinaceae Takht.
 Rousseaceae DC.
 $ Stylidiaceae R.Br. (che includeDonatiaceae B.Chandler)
 † Escalloniales R.Br.
 § Escalloniaceae R.Br. ex Dumort. (che includeEremosynaceae Dandy, Polyosmaceae Blume, Tribelaceae Airy Shaw)
 † Bruniales Dumort.
 Bruniaceae R.Br. ex DC.
 § Columelliaceae D.Don (che includeDesfontainiaceae Endl.)
 † Paracryphiales Takht. ex Reveal
 § Paracryphiaceae Airy Shaw (che include*Quintiniaceae Doweld, Sphenostemonaceae P.Royen & Airy Shaw)
 Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Adoxaceae E.Mey.
 § Caprifoliaceae Juss. (che includeDiervillaceae Pyck, Dipsacaceae Juss., Linnaeaceae Backlund, Morinaceae Raf., Valerianaceae Batsch)
 Apiales Nakai
 Apiaceae Lindl.
 Araliaceae Juss.
 Griseliniaceae J.R.Forst. & G.Forst. ex A.Cunn.
 Myodocarpaceae Doweld
 Pennantiaceae J.Agardh
 Pittosporaceae R.Br.
 § Torricelliaceae Hu (che includeAralidiaceae Philipson & B.C.Stone, Melanophyllaceae Takht. ex Airy Shaw)

Taxa di posizione incerta 

 Apodanthaceae Takht.
 Cynomoriaceae Endl. ex Lindl.
 Gumillea Ruiz & Pav.
 Petenaea Lundell (probabilmente in Malvales)
 Nicobariodendron (vedi Simmons, 2004; probabilmente in Celastraceae).

Filogenetica 
Il sistema APG III si basa su un albero filogenetico delle angiosperme, che include tutti i 59 ordini e 4 famiglie incertae sedis. La posizione sistematica di altre 6 famiglie non collocate è così incerta, che esse non sono state incluse nell'albero, ma sono elencate nella tavola di classificazione dettagliata.

L'albero filogenetico è riportato di seguito:

Campanulidi (continua)

Sottofamiglie che sostituiscono le famiglie dismesse 
Un certo numero di sottofamiglie è stato proposto come sostitutivo di alcune famiglie, che erano contrassegnate con parentesi o erano opzionali nel sistema APG II e nel sistema APG III sono state soppresse.
Esse sono riportate nella tabella seguente:

Note

Voci correlate 
 Classificazione APG II
 Classificazione APG IV

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Angiosperme
Liste di biologia